Roscioli ist der Familienname folgender Personen:

 Dee Roscioli (Danielle Marie Roscioli; * 1977), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin

 Guarino Roscioli (1895–1978), italienischer Bildhauer